«Plaza (de la) Independencia» puede referirse a:

Vías públicas

en Argentina 
 Plaza Independencia en Chascomús (Buenos Aires).
 Plaza Independencia en Las Varillas (Córdoba).
 Plaza Independencia, en la ciudad de Mendoza.
 Plaza Independencia, en la ciudad de San Luis.
 Plaza Independencia en San Rafael (Mendoza).
 Plaza Independencia, en San Miguel de Tucumán.
 Plaza Independencia, en Tandil (Buenos Aires).
 Plaza Independencia, en Villa María (Córdoba).

en Chile 
 Plaza de la Independencia, en Concepción.

en Ecuador 
 Plaza de la Independencia, en Quito.

en España 
 Plaza de la Independencia, en Madrid.
 Plaza de la Independencia, en Castellón de la Plana.

en Guinea Ecuatorial 
 Plaza de la Independencia, en Malabo.

en México 
 Plaza Independencia, en Pachuca de Soto.

en Nicaragua 
 Plaza de la Independencia, en Granada.

en Surinam 
 Plaza de la Independencia, en Paramaribo.

en Ucrania 
 Plaza de la Independencia, en Kiev.

en Uruguay 
 Plaza Independencia, en Montevideo.